Vistabella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vistabella del Maestrazgo (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Vistabella (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vistabella (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar